Hawkeye kan syfta på:

 Hawkeye (seriefigur) – seriefigur skapad av Stan Lee och Don Heck
 Hawkeye (TV-serie, 1994) – amerikansk TV-serie från 1994 skapad av Kim LeMasters
 Hawkeye (TV-serie, 2021) – amerikansk TV-serie från 2021 skapad av Jonathan Igla
 Northrop Grumman E-2 Hawkeye – radarspaningsplan från 1964